Марьинский сельский округ

Брянская область 

 Марьинский сельский административный округ Комаричского района

Краснодарский край 

 Марьинский сельский округ Тбилисского района

Марий Эл 

 Марьинский сельский округ Юринского района

Московская область 

 Марьинский сельский округ Красногорского района (1994—2006)
 Марьинский сельский округ Сергиево-Посадского района (1994—2006)

Тверская область 

 Марьинский сельский округ Торжокского района (до 2005 года)

Ярославская область 

 Марьинский сельский округ Даниловского района